Jacek Baranowski (brydżysta)
 Jacek Baranowski (fizyk)